De Almeerse Studentenroeivereniging Agon is een studentenroeivereniging in de stad Almere, open voor alle studenten van het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of universiteit. De naam Agon komt uit het oudgrieks. Agon (ἀγών) staat voor strijd, wedstrijd of rivaliteit.

Geschiedenis 
Eind 2013 kwamen vijf Almeerse studenten, onder leiding van Myrna Eussen, op het idee om de eerste studentenroeivereniging in Almere op te richten. Deze studenten vonden dat Almere als studentenstad een nieuwe impuls nodig had, in de vorm van een sportvereniging voor studenten. Al snel ontstond het idee om een studentenroeivereniging op te richten. Roeien wordt immers bij uitstek gezien als de studentensport van Nederland. Samen met algemene Roeivereniging Pampus zijn zij de uitdaging aan gegaan om een dergelijke vereniging in Almere op te zetten, wat er in resulteerde dat op 14 september 2014 officieel stichting studentenroeivereniging Agon werd opgericht. Op 26 november 2015, bij de oprichting van de vereniging, werd aan deze naam nog 'Almeerse' toegevoegd.

Huisvesting 
Agon deelt haar faciliteiten, zoals de botenloods en het clubhuis, met roeivereniging Pampus. Er wordt voornamelijk geroeid op kanaal de Hoge Vaart. Dit wordt gezien als één van de beste roeigebieden van Nederland vanwege de lange rechte vaarweg, het ontbreken van stroming en golven, en de lage mate van beroeps- of pleziervaart.

Activiteiten 
Naast de reguliere roeitrainingen organiseert Agon verschillende activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan feesten in de sociëteit, open roeiavonden of activiteiten georganiseerd door één van de commissies die Agon rijk is. 

Hiernaast organiseert Agon jaarlijk de Fylí Agon. De Fylí Agon is een wedstrijd bestaand uit verschillende velden waar studentenroeiverenigingen uit heel het land aan mee doen. Sinds 2021 is de Fylí Agon onderdeel van de najaarsbokaal van de NSRF.

Voetnoten

Agon
Sportvereniging in Almere
Studentensportvereniging in Nederland